Театр зверей  — это музыкально-развлекательная программа с участием дрессированных  животных , по форме может быть концертной, цирковой программой, а также театрализированным действом.

К таким театрам относятся :
 Театр зверей имени Дурова 
 «Театр кошек» Юрия Куклачева 
 Московский иллюзионный театр зверей и птиц «Артемон» 
 Программа зверей в Московском цирке на Цветном бульваре
 Театр зверей был создан также и в корейском зоопарке, представившим публике два зрелищных представления: «Крокодилий театр» и «Львиный театр» .

а также дельфинарии:
 Дельфинарий Московского зоопарка
 Москвариум — центр океанографии и морской биологии
 «Утришский дельфинарий» 
 Севастопольский дельфинарий в Казачьей бухте (бывший Научно-исследовательский центр «Государственный океанариум» Вооруженных Сил Украины)
 Севастопольский дельфинарий в Арт-бухте
 «Немо» — одесский городской дельфинарий 
 "Киевский дельфинарий «Немо»

Примечания

См. также 
Список знаменитых животных